Александр Го́ликов: 
 Голиков, Александр Арсентьевич (1924—2005) — доктор экономических наук, профессор.
 Голиков, Александр Владиславович (род. 1991) — украинский футболист.
 Голиков, Александр Григорьевич (1896—1937) — советский военнослужащий, комбриг, участник Гражданской войны, дважды Краснознамёнец.